Alsószakács, Arad megye
 Temesszékás, Temes megye